Karanganom kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Karanganom (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Karanganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 109,84), 
 Desa Karanganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 110,05), 
 Desa Karanganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 109,76), 
 Desa Karanganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,05, long 112,43), 
 Desa Karanganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,14, long 113,14), 
 Desa Karanganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,03, long 111,85), 
 Desa Karanganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,10, long 111,84), 

Robotskapade Indonesienförgreningar